Альмерсбах-им-Таль () — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Ремс-Мур.  Население составляет 4705 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 7,95 км². Официальный код  —  08 1 19 003.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга